La Fontenelle puede referirse a: 

 La Fontenelle, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 La Fontenelle, comuna francesa situada en Loir y Cher.